Alberto Borghini, antichista, semiologo
 Elisa Longo Borghini, ciclista su strada italiana
 Giampiero Borghini, politico
 Gianfranco Borghini, politico
 Maria Selvaggia Borghini, poetessa
 Raffaello Borghini, commediografo e poeta
 Vincenzo Borghini, filologo e storico